chłopek – w gwarze podhalańskiej turniczka z daleka podobna do człowieka
 Chłopek (Masyw Śnieżnika) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Wschodnich, w Masywie Śnieżnika – Krowiarkach
 Chłopek (Tatry) – niewielka turniczka wznosząca się powyżej Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem, znajdująca się w grani głównej Tatr Wysokich, na granicy polsko-słowackiej
 Chłopek – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Kłodawa